Seely est un patronyme, variant anglo-irlandais de Sealy, pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1956), entraineur américain de football

 (né en 1941), traducteur de littérature américain
David Seely (4e baron Mottistone) (1920-2011), officier de marine et pair britannique
 (1908-1982), homme politique américain du Connecticut
Hugh Seely (1er baron Sherwood) (1898-1970), homme politique libéral britannique
Jack Seely (1868-1947), général et homme politique britannique
 (1932-2017), amiral américain
 (née en 1940), chanteuse et compositrice américaine
 (né en 1935), acteur et comédien anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme